Le sigle RLE peut signifier :
en français, Réseau local d'entreprise (équivalent de Local Area Network en anglais ou LAN), un type de réseau informatique.
en anglais
Run-length encoding, algorithme de compression de données ;
Rail Logistics Europe, pôle de la SNCF chargé du fret et de la logistique ferroviaire.